Príncipe de Asturias (principe delle Asturie) – titolo onorifico spagnolo

 Príncipe de Asturias –  vascello militare spagnolo che prestò servizio nella Armada Española tra il 1794 e il 1814
 Príncipe de Asturias (R-11) – portaeromobili, ammiraglia della marina militare spagnola, varata nel 1982
 Príncipe de Asturias – transatlantico spagnolo
Premio Principe delle Asturie (Premios Príncipe de Asturias) – riconoscimento spagnolo, ridenominato dal 2014 "Premio Principessa delle Asturie"